Marktkirche (Chiesa di San Nicola) – chiesa di Eilenburg
 Marktkirche (Marktkirche Unser Lieben Frauen) – chiesa di Halle (Saale)
 Marktkirche – chiesa di Hannover
 Marktkirche (Marktkirche zum Heiligen Geist) – chiesa di Clausthal-Zellerfeld